Sonaja puede referirse a:

  Sonaja, un instrumento musical.
 Echium plantagineum, un nombre común de esta planta.
 Sonajero, juguete para niños.
 Sonajas, planta.